Misciano è il nome di due frazioni italiane
Misciano – frazione di Montoro in provincia di Avellino
Misciano – frazione di Arezzo